Die Serie A 1946/47 war die 15. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 22. September 1946. Der letzte Spieltag war am 6. Juli 1947. Die Saison als Meister beendete die AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. In die Serie B absteigen mussten die AC Brescia und die AC Venedig, während der eigentliche Tabellenletzte US Triestina aus politischen Gründen erstklassig blieb.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1946/47
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1946
Fußballsaison 1946/47